Streblote — рід метеликів родини Коконопряди (Lasiocampidae).

Види 
Перелік видів:
Streblote acaciae 	(Klug, 1829)
Streblote aegyptiaca 	((Bang-Haas, 1906)
Streblote alpherakyi  (Christoph, 1885)
Streblote badaglioi 	(Berio, 1937)
Streblote bakeri 	(Riel, 1911)
Streblote bimaculatum 	(Walker, 1865)
Streblote butiti 	(Bethune-Baker, 1906)
Streblote capensis 	(Aurivillius, 1905)
Streblote carinata 	(Wallengren, 1860)
Streblote castanea  (Swinhoe, 1892)
Streblote concavum 	(Strand, 1912)
Streblote concolor 	(Walker, 1855)
Streblote cristata 	(Stoll, 1782)
Streblote cuprea 	(Distant, 1899)
Streblote diluta 	(Aurivillius, 1905)
Streblote diplocyma 	(Hampson, 1909)
Streblote fainae  (Gerasimov, 1931)
Streblote finitorum 	Tams, 1931
Streblote guineanum 	(Strand, 1912)
Streblote groenendaeli 
Streblote helpsi  Holloway
Streblote igniflua  (Moore, 1883)
Streblote jansei 	(Tams, 1936)
Streblote jordani 	(Tams, 1936)
Streblote madibirense 	(Wichgraf, 1921)
Streblote misanum 	(Strand, 1912)
Streblote nyassanum 	(Strand, 1912)
Streblote pallida 
Streblote pancala 	(Tams, 1936)
Streblote panda 	Hübner, 1822
Streblote polydora 	(Druce, 1887) 
Streblote postalbida 	(Schaus, 1897)
Streblote primigenum  Staudinger, 1887
Streblote rufaria 	(Bethune-Baker, 1908)
Streblote siva 	(Lefèbvre, 1827)
Streblote sodalium 	(Aurivillius, 1915)
Streblote solitaria  Zolotuhin, 1991
Streblote stupidum (Staudinger, 1887)
Streblote tessmanni 	(Strand, 1912)
Streblote uniforme 	(Aurivillius, 1927)

Примітки 

Коконопряди
Роди лускокрилих